Altus steht für:

 die Stimmlage Alt bei einem männlichen Sänger, siehe Countertenor
 eine Marke für Querflöten, siehe Shuichi Tanaka
 das höchste Gebäude in Kattowitz, Woiwodschaft Schlesien, Polen, siehe Altus (Hochhaus)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Altus (Arkansas)
 Altus (Mississippi)
 Altus (Oklahoma), Stadt und Militärbasis
 Altus (Utah)

Altus ist der Familienname folgender Personen:
 Lee Altus, amerikanischer Musiker